Теоремы, названные в честь Жозефа Лиувилля:
 Теорема Лиувилля об ограниченных целых аналитических функциях
 Теорема Лиувилля о конформных отображениях
 Теорема Лиувилля о приближении алгебраических чисел
 Теорема Лиувилля о сохранении фазового объёма
 Теорема Лиувилля об интегрировании в элементарных функциях
 Теорема Лиувилля об интеграле уравнения Гамильтона — Якоби

См. также 
 Формула Лиувилля